Черноярово — названия населённых пунктов.

Казахстан 
 Черноярово — прежнее название села Каражар Зеленовского района Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Черноярово — село в Мухоршибирском районе Бурятии.
 Черноярово — село в Ташлинском районе Оренбургской области.
 Черноярово — деревня в Печорском районе Псковской области.